Землетрус у Сичуані — серія землетрусів, що сталися різні роки на території провінції Сичуань на південному заході КНР.

Перелік 
 2008 — землетрус;
 2014 — землетрус;
 2022 — землетрус.